Я́куб Я́нкто (; ) — чешский футболист, полузащитник чешского клуба «Спарта (Прага)» и сборной Чехии.

Клубная карьера 
Янкто является воспитанником пражской «Славии». В 2014 году был выкуплен итальянским клубом «Удинезе» за 700 тыс. евро. Перед сезоном 2015/16 был отдан в годичную аренду в клуб Серии В «Асколи». Дебютировал в нём 15 сентября 2015 года в поединке против «Виртус Энтелла», выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч. Сразу же стал основным игроком. Всего за сезон провёл 34 встречи, забил 5 мячей. Первый из них, дебютный в карьере, пришёлся в ворота «Комо» 3 октября 2015 года.

Перед сезоном 2016/17 вернулся обратно в «Удинезе». 21 сентября 2016 года дебютировал в Серии А в поединке против «Фиорентины», выйдя на замену на 85-ой минуте вместо Панайотиса Коне.

Карьера в сборной 
Игрок юношеских сборных Чехии различных возрастов. 23 мая 2016 года дебютировал в молодёжной сборной Чехии в товарищеской встрече против сверстников из Албании, которая завершилась ничьей 1:1. Дебют был ознаменован и первым забитым за сборную мячом. Принимал участие в отборочном турнире к Чемпионату Европы 2017 среди молодёжных команд.

Личная жизнь 
13 февраля 2023 года футболист  совершил каминг-аут на своей странице в социальных сетях. 

«Как и все, у меня есть сильные стороны. Есть и слабости. Я хочу жить в свободе. Без предрассудков. Без насилия. Но с любовью. Я гей и не хочу больше скрывать это» - написал в социальной сети футболист.

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хетафе» 
 Статистика на сайте Футбольной ассоциации Чехии

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Спарта» Прага